The Farmer's Wife (1928), een film uit 1928.
The Farmer's Wife (1941), een film uit 1941.
The Farmer's Wife (1998), een film uit 1998.
The Farmer's Wife (strip), een stripverhaal van Joe Simon en Jack Kirby.